Йоаса́ф (також Йоса́ф, Іоаса́ф, від , від ) — чоловіче канонічне ім'я, більшістю носіїв якого є церковні діячі.

Відомі носії 

 Йоасаф — головний герой середньовічного роману «Варлаам і Йоасаф».
 Йоасаф I — п'ятий патріарх Московський і всієї Русі (1634-1640), наступник Філарета, до цього був архієпископом Пскова.
 Йоасаф II (пом. 1672) — восьмий патріарх Московський і всієї Русі (1667-1672), наступник Никона на Патріаршому престолі.
 Йоасаф Метеорит (бл. 1350-1422) — засновник Преображенського монастиря в Метеорах
 Іоасаф (Болотов) (1761-1799) — єпископ Кад'якський.
 Йоасаф Білгородський (Горленко) (1705-1754) — український освітній та церковний діяч, єпископ, святитель Російської церкви.
 Йоасаф (Губень) (нар. 1961) — єпископ Української православної церкви (Московського патріархату), архієпископ Кіровоградський та Новомиргородський.
 Йосаф (Жевахов) (1874-1937) — єпископ Православної російської церкви.
 Йосаф (Журманов) (1877-1962) — єпископ Російської православної церкви, архієпископ Тамбовський і Мічурінський.
 Йоасаф (Кроковський) (пом. 1718) — єпископ, митрополит Київської єпархії Російської православної церкви, автор латинських богословських і філософських курсів.
 Іоасаф (Лазаревич) (пом. 1701) — єпископ Російської церкви, митрополит Ростовський і Ярославський (1691-1701).
 Іоасаф (Лелюхин) (1903-1966) — єпископ Російської православної церкви, митрополит Київський і Галицький, екзарх України.
 Йоасаф (Лисянський) (1715-1769) — єпископ Російської православної церкви, єпископ Архангелогородський і Холмогірський.
 Йоасаф (Міткевич) (1724-1763) — єпископ Російської православної церкви, єпископ Білгородський і Обоянський (1758-1763).
 Йоасаф (Шибаєв) (нар. 1954) — архієрей УПЦ Київського Патріархату з титулом Митрополит Білгородський і Обоянський.

Див. також 

 Йосафат (значення)
Імена